Stora Laxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Laxtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (12,4 ha)
Stora Laxtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (7,4 ha)
Stora Laxtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (12,1 ha)
Stora Laxtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,52 ha)

Se även
Laxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn